

Lista dei capitani

Elenco dei calciatori che hanno militato in nazionale
In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale tedesca. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 28 febbraio 2012.

Collegamenti esterni 
 
 

Tedesca